Fridrich Vilém může být:
 Fridrich Vilém I. Braniborský (1620–1688) – braniborský markrabě, kurfiřt a pruský vévoda 
 Fridrich Vilém I. (1688–1740) – pruský král
 Fridrich Vilém II. (1744–1797) – pruský král
 Fridrich Vilém III. (1770–1840) – pruský král
 Fridrich Vilém IV. (1795–1861) – pruský král
 Fridrich III. Pruský – německý císař a pruský král, známý jako Fridrich Vilém, když byl korunní princ
 Fridrich Vilém Braniborsko-Schwedtský (1700–1771) – pruský princ a markrabě braniborský

Rozcestníky - panovník